Ива́н Черня́вский: Чернявский, Иван Еремеевич (1930—2001) — советский украинский легкоатлет.
 Чернявский, Иван Родионович (1846—1890) — артист Санкт-Петербургской русской драматической труппы.
 Чернявский, Иван Сильвестрович (1835—1904) — генерал-лейтенант.